

Aziende
 Dürkop – gruppo industriale tedesco

Persone 
 Eggert Dürkop (* prima del 1459; † 1499), vescovo di Schleswig
 Johannes Dürkop (1905-1945), storico dell'arte tedesco
 Katja Dürkop (* 1968), giocatrice di pallamano tedesca
 Klaus Dürkop (* 1940), ambientalista tedesca
 Marlis Dürkop-Leptihn (* 1943), sociologa tedesca

Pagine correlate
Dürkopp